De Challenge League 2008/09 was de zesde editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal, die vanwege sponsorredenen ditmaal de Dosenbach Challenge League heette. De competitie begon op 25 juli 2008 en eindigde op 20 mei 2009. 
AC Lugano veranderde hun naam dit seizoen in FC Lugano

Clubs

Uitslagen

Eindstand

* FC Concordia Basel en FC La Chaux-de-Fonds konden niet aan hun licentieverplichtingen voldoen en degradeerde daarom.

Play-offs

Promotie/degradatie

FC Lugano degradeert, FC Luzern promoveert naar de Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Zie ook
Axpo Super League 2008/09
Schweizer Cup 2008/09
Zwitsers voetbalelftal in 2008
Zwitsers voetbalelftal in 2009

2009
Competitievoetbal 2008/09